Zona steht für:
 La Zona, mexikanisch-spanisches Filmdrama (2007)
 Zona (Washington Parish), Ort im Washington Parish, Louisiana, Vereinigte Staaten
 Herpes zoster, lateinisch und englisch für die Gürtelrose